
Molekulska formula -{C6H8O4}- se može odnositi na:

 Laktid
 Dimetil fumarat
 Dimetil maleat
 Meldrumova kiselina
 3-Metilglutakonska kiselina